Dolly Sisters – coppia di ballerine e cantanti gemelle
 Donne e diamanti (The Dolly Sisters) – film del 1945 diretto da Irving Cummings sulla vita delle Dolly Sisters